Di seguito una lista di asteroidi dal numero 398001 al 399000 con data di scoperta e scopritore.

398001-398100 

|-
|398001 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398002 - ||  ||  || CSS
|-
|398003 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398004 - ||  ||  || CSS
|-
|398005 - ||  ||  || CSS
|-
|398006 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398007 - ||  ||  || LINEAR
|-
|398008 - ||  ||  || CSS
|-
|398009 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|398010 - ||  ||  || Cernis, K., Zdanavicius, J.
|-
|398011 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398012 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398013 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398014 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|398015 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398016 - ||  ||  || LINEAR
|-
|398017 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398018 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398019 - ||  ||  || CSS
|-
|398020 - ||  ||  || CSS
|-
|398021 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398022 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398023 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398024 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398025 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398026 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398027 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398028 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398029 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398030 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398031 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398032 - ||  ||  || CSS
|-
|398033 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398034 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398035 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398036 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398037 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398038 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398039 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398040 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398041 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|398042 - ||  ||  || Tozzi, F.
|-
|398043 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398044 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398045 Vitudurum ||  ||  || Griesser, M.
|-
|398046 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398047 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398048 - ||  ||  || CSS
|-
|398049 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398050 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398051 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398052 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|398053 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398054 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398055 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398056 - ||  ||  || CSS
|-
|398057 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398058 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398059 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398060 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398061 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398062 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398063 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398064 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398065 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398066 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398067 - ||  ||  || Cernis, K., Zdanavicius, J.
|-
|398068 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398069 - ||  ||  || LONEOS
|-
|398070 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398071 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398072 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398073 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398074 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398075 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398076 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398077 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398078 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398079 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398080 - ||  ||  || Cerro Burek
|-
|398081 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|398082 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|398083 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398084 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398085 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398086 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398087 - ||  ||  || CSS
|-
|398088 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398089 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398090 - ||  ||  || CSS
|-
|398091 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398092 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398093 - ||  ||  || OAM
|-
|398094 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398095 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398096 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398097 - ||  ||  || CSS
|-
|398098 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398099 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398100 - ||  ||  || Spacewatch
|}

398101-398200 

|-
|398101 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398102 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398103 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398104 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398105 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398106 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|398107 - ||  ||  || CSS
|-
|398108 - ||  ||  || OAM
|-
|398109 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398110 - ||  ||  || CSS
|-
|398111 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398112 - ||  ||  || Crni Vrh
|-
|398113 - ||  ||  || LINEAR
|-
|398114 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398115 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398116 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398117 - ||  ||  || CSS
|-
|398118 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398119 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398120 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398121 - ||  ||  || CSS
|-
|398122 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398123 - ||  ||  || WISE
|-
|398124 - ||  ||  || WISE
|-
|398125 - ||  ||  || CSS
|-
|398126 - ||  ||  || WISE
|-
|398127 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398128 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398129 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398130 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398131 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398132 - ||  ||  || CSS
|-
|398133 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398134 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398135 - ||  ||  || WISE
|-
|398136 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398137 - ||  ||  || LONEOS
|-
|398138 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398139 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398140 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398141 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398142 - ||  ||  || Pan-STARRS1
|-
|398143 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398144 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398145 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398146 - ||  ||  || OAM
|-
|398147 - ||  ||  || OAM
|-
|398148 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398149 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398150 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398151 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398152 - ||  ||  || Cernis, K., Zdanavicius, J.
|-
|398153 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398154 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398155 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398156 - ||  ||  || CSS
|-
|398157 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398158 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398159 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398160 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398161 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398162 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|398163 - ||  ||  || ESA OGS
|-
|398164 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398165 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398166 - ||  ||  || CSS
|-
|398167 - ||  ||  || WISE
|-
|398168 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398169 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398170 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398171 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398172 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|398173 - ||  ||  || WISE
|-
|398174 - ||  ||  || WISE
|-
|398175 - ||  ||  || WISE
|-
|398176 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398177 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398178 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398179 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398180 - ||  ||  || WISE
|-
|398181 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398182 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398183 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398184 - ||  ||  || WISE
|-
|398185 - ||  ||  || LINEAR
|-
|398186 - ||  ||  || WISE
|-
|398187 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398188 Agni ||  ||  || WISE
|-
|398189 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398190 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398191 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398192 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398193 - ||  ||  || WISE
|-
|398194 - ||  ||  || WISE
|-
|398195 - ||  ||  || WISE
|-
|398196 - ||  ||  || WISE
|-
|398197 - ||  ||  || WISE
|-
|398198 - ||  ||  || WISE
|-
|398199 - ||  ||  || WISE
|-
|398200 - ||  ||  || WISE
|}

398201-398300 

|-
|398201 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398202 - ||  ||  || WISE
|-
|398203 - ||  ||  || WISE
|-
|398204 - ||  ||  || WISE
|-
|398205 - ||  ||  || WISE
|-
|398206 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398207 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398208 - ||  ||  || WISE
|-
|398209 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398210 - ||  ||  || WISE
|-
|398211 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398212 - ||  ||  || WISE
|-
|398213 - ||  ||  || WISE
|-
|398214 - ||  ||  || WISE
|-
|398215 - ||  ||  || CSS
|-
|398216 - ||  ||  || OAM
|-
|398217 - ||  ||  || WISE
|-
|398218 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398219 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398220 - ||  ||  || WISE
|-
|398221 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|398222 - ||  ||  || WISE
|-
|398223 - ||  ||  || WISE
|-
|398224 - ||  ||  || WISE
|-
|398225 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398226 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398227 - ||  ||  || WISE
|-
|398228 - ||  ||  || OAM
|-
|398229 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398230 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398231 - ||  ||  || CSS
|-
|398232 - ||  ||  || Kocher, P.
|-
|398233 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398234 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398235 - ||  ||  || CSS
|-
|398236 - ||  ||  || WISE
|-
|398237 - ||  ||  || OAM
|-
|398238 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398239 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398240 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398241 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398242 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398243 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398244 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398245 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398246 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398247 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398248 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398249 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398250 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398251 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398252 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398253 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398254 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398255 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398256 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398257 - ||  ||  || CSS
|-
|398258 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398259 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398260 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398261 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398262 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398263 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398264 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398265 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398266 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398267 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398268 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398269 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398270 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398271 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398272 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398273 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398274 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398275 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398276 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398277 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398278 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398279 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398280 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398281 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398282 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|398283 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398284 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398285 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398286 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398287 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398288 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398289 - ||  ||  || WISE
|-
|398290 - ||  ||  || LINEAR
|-
|398291 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398292 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398293 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398294 - ||  ||  || CSS
|-
|398295 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398296 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398297 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398298 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398299 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398300 - ||  ||  || LINEAR
|}

398301-398400 

|-
|398301 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398302 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398303 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398304 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398305 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398306 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398307 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398308 - ||  ||  || LINEAR
|-
|398309 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398310 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398311 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398312 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398313 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398314 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398315 - ||  ||  || LINEAR
|-
|398316 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398317 - ||  ||  || LONEOS
|-
|398318 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398319 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398320 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398321 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398322 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398323 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398324 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398325 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398326 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398327 - ||  ||  || LONEOS
|-
|398328 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398329 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398330 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398331 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398332 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398333 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398334 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398335 - ||  ||  || CSS
|-
|398336 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398337 - ||  ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|398338 - ||  ||  || LONEOS
|-
|398339 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398340 - ||  ||  || LINEAR
|-
|398341 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398342 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398343 - ||  ||  || LINEAR
|-
|398344 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398345 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398346 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398347 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398348 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398349 - ||  ||  || LINEAR
|-
|398350 - ||  ||  || CSS
|-
|398351 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398352 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398353 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398354 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398355 - ||  ||  || CSS
|-
|398356 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398357 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398358 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398359 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398360 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398361 - ||  ||  || LINEAR
|-
|398362 - ||  ||  || CSS
|-
|398363 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398364 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398365 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398366 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398367 - ||  ||  || LINEAR
|-
|398368 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398369 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398370 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398371 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398372 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398373 - ||  ||  || LONEOS
|-
|398374 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398375 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398376 - ||  ||  || CSS
|-
|398377 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398378 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398379 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398380 - ||  ||  || LINEAR
|-
|398381 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398382 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398383 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398384 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398385 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398386 - ||  ||  || CSS
|-
|398387 - ||  ||  || CSS
|-
|398388 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398389 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398390 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398391 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398392 - ||  ||  || CSS
|-
|398393 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398394 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398395 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398396 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398397 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398398 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398399 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398400 - ||  ||  || Spacewatch
|}

398401-398500 

|-
|398401 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398402 - ||  ||  || CSS
|-
|398403 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398404 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398405 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398406 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398407 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398408 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398409 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398410 - ||  ||  || CSS
|-
|398411 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398412 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398413 - ||  ||  || LINEAR
|-
|398414 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398415 - ||  ||  || CSS
|-
|398416 - ||  ||  || CSS
|-
|398417 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398418 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398419 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398420 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398421 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398422 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398423 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398424 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398425 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398426 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398427 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398428 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398429 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398430 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398431 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398432 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398433 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398434 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398435 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398436 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398437 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398438 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398439 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398440 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398441 - ||  ||  || CSS
|-
|398442 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398443 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398444 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398445 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398446 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398447 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398448 - ||  ||  || WISE
|-
|398449 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398450 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398451 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398452 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398453 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398454 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398455 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398456 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398457 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398458 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398459 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398460 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398461 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398462 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398463 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398464 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398465 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398466 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398467 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398468 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398469 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|398470 - ||  ||  || CSS
|-
|398471 - ||  ||  || LONEOS
|-
|398472 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398473 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398474 - ||  ||  || Andrushivka
|-
|398475 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398476 - ||  ||  || LONEOS
|-
|398477 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398478 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398479 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398480 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398481 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398482 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398483 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398484 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398485 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398486 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398487 - ||  ||  || WISE
|-
|398488 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398489 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398490 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398491 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398492 - ||  ||  || CSS
|-
|398493 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398494 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398495 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398496 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398497 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398498 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398499 - ||  ||  || LINEAR
|-
|398500 - ||  ||  || WISE
|}

398501-398600 

|-
|398501 - ||  ||  || LONEOS
|-
|398502 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398503 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398504 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398505 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398506 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398507 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398508 - ||  ||  || WISE
|-
|398509 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398510 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398511 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398512 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398513 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398514 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398515 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398516 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398517 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398518 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398519 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398520 - ||  ||  || CSS
|-
|398521 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398522 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398523 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398524 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398525 - ||  ||  || CSS
|-
|398526 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398527 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398528 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398529 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398530 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398531 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398532 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398533 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398534 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398535 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398536 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398537 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398538 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398539 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398540 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|398541 - ||  ||  || LINEAR
|-
|398542 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398543 - ||  ||  || WISE
|-
|398544 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|398545 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398546 - ||  ||  || WISE
|-
|398547 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|398548 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398549 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398550 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398551 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398552 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398553 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398554 - ||  ||  || WISE
|-
|398555 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398556 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398557 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398558 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398559 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398560 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398561 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398562 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398563 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398564 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398565 - ||  ||  || WISE
|-
|398566 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398567 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398568 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398569 - ||  ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|398570 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398571 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|398572 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398573 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398574 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398575 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398576 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398577 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398578 - ||  ||  || CSS
|-
|398579 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398580 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398581 - ||  ||  || CSS
|-
|398582 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398583 - ||  ||  || CSS
|-
|398584 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398585 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398586 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398587 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398588 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398589 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398590 - ||  ||  || CSS
|-
|398591 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398592 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398593 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398594 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398595 - ||  ||  || CSS
|-
|398596 - ||  ||  || WISE
|-
|398597 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398598 - ||  ||  || CSS
|-
|398599 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398600 - ||  ||  || WISE
|}

398601-398700 

|-
|398601 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398602 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398603 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398604 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398605 - ||  ||  || LINEAR
|-
|398606 - ||  ||  || CSS
|-
|398607 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398608 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398609 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398610 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398611 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398612 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398613 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398614 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398615 - ||  ||  || CSS
|-
|398616 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398617 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398618 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|398619 - ||  ||  || WISE
|-
|398620 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398621 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398622 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398623 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398624 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398625 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398626 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398627 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398628 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398629 - ||  ||  || CSS
|-
|398630 - ||  ||  || WISE
|-
|398631 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398632 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398633 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398634 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398635 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398636 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398637 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398638 - ||  ||  || LINEAR
|-
|398639 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398640 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398641 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398642 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398643 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398644 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398645 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|398646 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398647 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398648 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398649 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398650 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398651 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398652 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398653 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398654 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398655 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398656 - ||  ||  || LINEAR
|-
|398657 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398658 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398659 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398660 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398661 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398662 - ||  ||  || LINEAR
|-
|398663 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398664 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398665 - ||  ||  || LONEOS
|-
|398666 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398667 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398668 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398669 - ||  ||  || CSS
|-
|398670 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398671 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398672 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398673 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398674 - ||  ||  || LINEAR
|-
|398675 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398676 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398677 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398678 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398679 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398680 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398681 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398682 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398683 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398684 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398685 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398686 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398687 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398688 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398689 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398690 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398691 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398692 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398693 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398694 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398695 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398696 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398697 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398698 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398699 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398700 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

398701-398800 

|-
|398701 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398702 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398703 - ||  ||  || LONEOS
|-
|398704 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398705 - ||  ||  || WISE
|-
|398706 - ||  ||  || CSS
|-
|398707 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398708 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398709 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398710 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398711 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398712 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398713 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398714 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398715 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398716 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398717 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398718 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398719 - ||  ||  || CSS
|-
|398720 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398721 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398722 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398723 - ||  ||  || CSS
|-
|398724 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398725 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398726 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398727 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398728 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398729 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398730 - ||  ||  || LONEOS
|-
|398731 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398732 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398733 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398734 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398735 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398736 - ||  ||  || LINEAR
|-
|398737 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398738 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398739 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398740 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398741 - ||  ||  || CSS
|-
|398742 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398743 - ||  ||  || CSS
|-
|398744 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398745 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398746 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398747 - ||  ||  || WISE
|-
|398748 - ||  ||  || LINEAR
|-
|398749 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398750 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398751 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398752 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398753 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398754 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398755 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398756 - ||  ||  || CSS
|-
|398757 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398758 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398759 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398760 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398761 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398762 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398763 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398764 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398765 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398766 - ||  ||  || CSS
|-
|398767 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398768 - ||  ||  || CSS
|-
|398769 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398770 - ||  ||  || LINEAR
|-
|398771 - ||  ||  || CSS
|-
|398772 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398773 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398774 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398775 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398776 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398777 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398778 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398779 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398780 - ||  ||  || CSS
|-
|398781 - ||  ||  || WISE
|-
|398782 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398783 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398784 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398785 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398786 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398787 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398788 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398789 - ||  ||  || CSS
|-
|398790 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398791 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398792 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398793 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398794 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398795 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398796 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398797 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398798 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398799 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398800 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

398801-398900 

|-
|398801 - ||  ||  || WISE
|-
|398802 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398803 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398804 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398805 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398806 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398807 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398808 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398809 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398810 - ||  ||  || LONEOS
|-
|398811 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398812 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398813 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398814 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398815 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398816 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398817 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398818 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398819 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398820 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398821 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398822 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398823 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398824 - ||  ||  || LONEOS
|-
|398825 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398826 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398827 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398828 - ||  ||  || CSS
|-
|398829 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398830 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398831 - ||  ||  || LINEAR
|-
|398832 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398833 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398834 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398835 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398836 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398837 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398838 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398839 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398840 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398841 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398842 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398843 - ||  ||  || LINEAR
|-
|398844 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398845 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398846 - ||  ||  || CSS
|-
|398847 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398848 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398849 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398850 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398851 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398852 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398853 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398854 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398855 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398856 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398857 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398858 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398859 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398860 - ||  ||  || LINEAR
|-
|398861 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398862 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398863 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398864 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398865 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398866 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398867 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398868 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398869 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398870 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398871 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398872 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398873 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398874 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398875 - ||  ||  || LINEAR
|-
|398876 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398877 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398878 - ||  ||  || CSS
|-
|398879 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398880 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398881 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398882 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398883 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398884 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398885 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398886 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398887 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398888 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398889 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398890 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398891 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398892 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398893 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398894 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398895 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398896 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398897 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398898 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398899 - ||  ||  || LONEOS
|-
|398900 - ||  ||  || Spacewatch
|}

398901-399000 

|-
|398901 - ||  ||  || CSS
|-
|398902 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398903 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398904 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|398905 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398906 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398907 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398908 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398909 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398910 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398911 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398912 - ||  ||  || WISE
|-
|398913 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398914 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398915 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398916 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398917 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398918 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398919 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398920 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398921 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398922 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398923 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398924 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398925 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|398926 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398927 - ||  ||  || CSS
|-
|398928 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398929 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398930 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398931 - ||  ||  || LINEAR
|-
|398932 - ||  ||  || LONEOS
|-
|398933 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398934 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398935 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398936 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398937 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398938 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398939 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398940 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398941 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398942 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398943 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398944 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398945 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398946 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398947 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398948 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398949 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398950 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398951 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398952 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398953 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398954 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|398955 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398956 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398957 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398958 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398959 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398960 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398961 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398962 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398963 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398964 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398965 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398966 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398967 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398968 - ||  ||  || CSS
|-
|398969 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398970 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398971 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398972 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398973 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398974 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398975 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398976 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398977 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398978 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398979 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398980 - ||  ||  || LONEOS
|-
|398981 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398982 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398983 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398984 - ||  ||  || WISE
|-
|398985 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398986 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398987 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398988 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398989 - ||  ||  || LINEAR
|-
|398990 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398991 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398992 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398993 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398994 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398995 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398996 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|398997 - ||  ||  || WISE
|-
|398998 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398999 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|399000 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

Collegamenti esterni 
 

0398001